

Toponymes 
De nombreuses localités sont appelées Cobham ; la plupart d'entre elles sont en Angleterre.
 Cobham , dans le Kent.
 Cobham et Chobham, dans le Surrey.

Personnalités 
 Alan Cobham, aviateur britannique ;
 Alan Cobham, informaticien américain ;
 Billy Cobham, batteur de jazz fusion et compositeur panaméen ;
 Eric Cobham, pirate du  ;
 Thomas Cobham (mort en 1327), évêque anglais ;
 Tilda Cobham-Hervey (1994-), actrice australienne.

Titres de noblesse 
 Baron Cobham était un titre de Pair d'Angleterre.
 Vicomte Cobham. Le berceau de la famille est à Hagley Hall dans le Worcestershire.

Divers 
 En informatique, la thèse de Cobham, formulée par Alan Cobham.
 Cobham, entreprise aéronautique britannique.
 Cobham Aviation Services Australia, une compagnie aérienne australienne basée à Adélaïde.